

Anno 
 223 o 223 a.C.

Codici 
 223 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Madras (dal 1996 Chennai) nel Tamil Nadu in India

Matematica 
 223 – numero

Musica 
 223 – singolo di DrefGold del 2020

Strade 
 Strada statale 223 di Paganico